Przeciwnik, wróg, nieprzyjaciel – osoba, grupa osób (zorganizowana lub niezorganizowana), wojska lub siły paramilitarne, elementy narodowe lub sojusznicze, które prowadzą w sposób zamierzony wrogie działania wymierzone przeciwko stronie przeciwnej i z którymi należy walczyć z użyciem, w razie konieczności, siły.

Według obecnej polskiej terminologii wojskowej w trakcie walki dąży się do 
"obezwładnienia" przeciwnika, przez co rozumie się czasowe lub trwałe odebranie przeciwnikowi możliwości działania. 

Zakazane są odmowa brania do niewoli i atakowanie przeciwnika wyłączonego z walki (jak jeniec czy ranny).

W sporcie 

W sporcie mianem przeciwników określa się dwie strony rozgrywające ze sobą mecz.

Zobacz też 
 konflikt zbrojny
 wojna
 strona walcząca
 żołnierze

Linki zewnętrzne 
 Dopuszczalność pozbawienia życia kombatanta w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego
 
 Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawu humanitarnemu

Sztuka wojenna
Terminologia sportowa